Джейк Лэси (; род. , Массачусетс, США) — американский актёр.

Биография 
Лэси родился в Гринфилде, штат Массачусетс. В 2008 году он окончил Университет штата Северная Каролина.

Лэси сыграл в нескольких эпизодах сериала «Направляющий свет». С 2010 по 2011 год играл в ситкоме «Мне хорошо с тобой», а после сыграл роль Пита Миллера в последнем сезоне сериала «Офис». В 2014 году он сыграл одну из главных ролей вместе с Дженни Слейт в фильме «Свой ребёнок». В 2016 году он сыграл в фильмах «Их звёздный час» и «Опасная игра Слоун».

В 2015 году Лэси женился на Лорен Делео.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины